SDSC steht als Abkürzung für:

 Satish Dhawan Space Centre
 Secure Digital Standard Capacity
 Strategic and Defence Studies Centre
 San Diego Supercomputer Center
 São Carlos Airport (ICAO-Code)

Abkürzung